Pringles steht für:
 Pringles, Markenname für ein Snackprodukt aus Kartoffelpüreepulver

Pringles ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Pascual Pringles (1795–1831), argentinischer Soldat

Siehe auch:
 Coronel Pringles (Begriffsklärung)